Сезона 2011/12. Серије А била је 80. сезона од постојања ове лиге. Стартовала је 9. септембара 2011, а последње коло је одиграно 13. маја 2012. године. Милан је бранио титулу.

У лиги се такмичило 20 клубова, 17 из претходне сезоне и 3 новајлије из друге лиге Аталанта, Сијена и Новара. За титулу су се до претпоследњег кола борили Јувентус и Милан, и на крају је Јувентус освојио своју 28. титулу, прву после 9 година поста. Јувентус је сезону завршио без изједног пораза, поставши тако тек трећи клуб који је то успео да уради. Пре њега је то пошло за руком Перуђи и Милану. Друго место је освојио Милан, док је треће место освојио Удинезе који се пласирао у квалификације за Лигу Шампиона. Из лиге су испали Леће, Новара, Чезена.

Јувентус је заслужено освојио титулу, пошто је на првој позицији провео 25 кола од 38. А уједно су имали и убедљиво најбољу одбарну у лиги, примивши само 20 голова. Титулу најбољег стрелца је понео Златан Ибрахимовић постигавши 28 голова.

Састав Серије А у сезони 2011/12

Завршна табела лиге 
Завршна табела Серије А за сезону 2011/2012

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

<small><sup>1</sup> Аталанти одПриступљено 6. бода</small>

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Референце 

Серија А
Сезона 2011/12. у италијанском фудбалу